Зейнулаху () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Зейнулаху, Эрол (род. 1994) — косоварский футболист, играющий на позиции полузащитника.
 Зейнулаху, Юсуф (род. 1944) — косовский экономист и политик.